Il gruppo della tapiolite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della tapiolite 
 Byströmite
 Ordoñezite
 Tapiolite-(Fe)
 Tapiolite-(Mn)
 Tripuhyite

Note 

Tapiolite